Gneisenau har flere betydninger:

Personer 
 August von Gneisenau (1760-1831) – prøjsisk feltmarskal

Tyske krigsskibe 
 Gneisenau (1879) – tysk tre-mastet fregat, søsat i 1879, forliste i 1900
 Gneisenau (1906) – tysk krydser, søsat i 1906, sænket i 1914
 Gneisenau (1936) – tysk slagkrydser, søsat i 1936, sænket i 1945
 Gneisenau (skoleskib) (1958-1977) – tysk fregat-skoleskib, tidligere HMS Oakely

Forskelligt 
 Gneisenau koncentrationslejr – tysk lejr fra anden verdenskrig
 Gneisenau Slot – slot i Østrig
 Gneisenaustraße (station) – undergrundsstation i Berlin